Mas Rossell (El Pla de Santa Maria), masia i allotjament rural del municipi El Pla de Santa Maria (Alt Camp).
 Mas Rossell (Aiguamúrcia), masia del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp)
 Mas Rossell (Alcover), masia del municipi d'Alcover (Alt Camp)
 Mas Rossell (Querol), masia del municipi de Querol (Alt Camp)
 Mas Rossell (Font-rubí), masia del municipi de Font-rubí (Alt Penedès)